Проро́ков — русская фамилия. Известные носители:

 Пророков, Анатолий Евгеньевич (род. 1958) — глава муниципального образования Город Новомосковск Тульской области.
 Пророков, Борис Иванович (1911—1972) — советский художник; член-корреспондент АХ СССР, Народный художник СССР, лауреат Ленинской и двух Сталинских премий.

Пророкова, Елена Юрьевна (1948—2022) — советский режиссёр-мультипликатор, художник-мультипликатор.